La liste des députés de la  législature tunisienne est subdivisée par circonscription électorale :

Ariana

Béja

Ben Arous

Bizerte

Gabès

Gafsa

Jendouba

Kairouan

Kasserine

Kébili

Mahdia

Médenine

Monastir

Nabeul

Sfax 1

Sfax 2

Sidi Bouzid

Siliana

Sousse

Tataouine

Tozeur

Tunis 1

Tunis 2

Zaghouan

Notes et références 

Deputes
Histoire parlementaire de la Tunisie
Tunisie